Glockenbaum bezeichnet:
ein Musikinstrument: Glockenbaum (Musikinstrument)
eine Baumart: Blauglockenbaum
Vorrichtung zur Befestigung einer Bauernschaftsglocke
eine Brunnenanlage von Gernot Rumpf in Mainz, aufgrund seiner Lage am Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur im Volksmund allerdings nur Beamtenwecker genannt.